Brian Hill –  allenatore di pallacanestro statunitense
Brian Hill (calciatore 1937) –  ex calciatore inglese, di ruolo difensore
Brian Hill (calciatore 1942) –  ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista
Brian Hill (giocatore di football americano) – giocatore per gli Atlanta Falcons della National Football League